Little India werden häufig Stadtteile in Gemeinden außerhalb von Indien genannt, in denen sich vorwiegend Menschen ansiedelten, die aus Indien stammen. Diese Enklaven haben unterschiedliche Bezeichnungen, die Bezeichnung Little India ist sehr häufig. 

 Little India (Stadtviertel)
 Little India (MRT Singapur), U-Bahnhof in Singapur
 Enklaven mit der Bezeichnung Little India:
 Little India (Artesia), Kalifornien, USA
 Little India (George Town, Penang), Malaysia
 Little India (Ipoh), Malaysia 
 Little India (Malakka), Malaysia
 Little India (Singapur), Singapur
 Little India (Toronto), Kanada